Кампо Веинтисинко има више значења:

 Кампо Веинтисинко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо Веинтисинко, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику